Willscher ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Willscher (* 1955), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Gustav Willscher (1882–1937), österreichisch-schlesischer Heimatdichter und Komponist